Кёл (; умер в 597) — король Уэссекса (591—597).

Биография 
Кёл, племянник Кевлина, захватил престол Уэссекса, свергнув своего дядю. «Англосаксонская хроника» указывает на 591 или 592 год как на начало правления Кёла, хотя в это время ещё был жив Кевлин. Возможно, что при стареющем короле шла борьба за верховную власть.

Кёл правил шесть лет, но никакие детали его правления неизвестны.

Примечания

Литература 
 Англосаксонская хроника
 Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов

Ссылки 
 Генеалогическое древо королей Уэссекса
 

Уэссекская династия
Короли Уэссекса VI века